Владимир Самсонов:
 Самсонов, Владимир Анатольевич (род. 1936) — советский и российский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Самсонов, Владимир Андреевич (1917—1972) — Герой Советского Союза.
 
 
 Самсонов, Владимир Павлович (1928—2017) — советский учёный, доктор наук, профессор.
 Самсонов, Владимир Парфеньевич (1922—1989) — советский учёный.
 Самсонов, Владимир Сергеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.